Rivazza è una frazione del comune di Borgo Priolo. È una delle frazioni più popolate (125 abitanti) e più importanti del comune, e si trova a nord del centro, dal quale dista 5,956 km. Confina a nord con il comune di Montebello della Battaglia, a est confina con la Sgarbina (frazione di Montebello D.B.), a sud con Cappelletta (altra frazione di Borgo Priolo) e a sud-ovest con la frazione di Torrazzetta (che fa parte di Borgo Priolo).

Il settore più sviluppato è il terziario (come nelle frazioni di Torrazzetta e di Cappelletta), ma è abbastanza sviluppato anche il settore secondario.

Frazioni di Borgo Priolo